Хесселинк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хесселинк, Виллем (1878—1973) — нидерландский футболист и тренер. 
 Веннегор оф Хесселинк, Ян (род. 1978) — нидерландский футболист, нападающий.